Kojić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Kojić (* 1969), deutsche Basketballtrainerin
 Dragan Kojić (* 1960), serbischer Turbofolk-Sänger
 Medin Kojić (* 2005), deutscher Fußballspieler 
 Nemanja Kojić (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Nikola Kojić (* 1979), aus Jugoslawien stammender Handballspieler serbischer Nationalität